Рота́тор (от  — вращатель) — многозначный термин.

В технике:
 Ротатор — аппарат для размножения машинописного или рукописного текста.
 Ротатор — форм-фактор сотового телефона (корпус с поворотным механизмом).
 Ротатор в погрузочной, строительной технике — механический узел, предназначенный для вращения рабочего органа вокруг вертикальной оси.
В физике:
 Ротатор — механическая система, состоящая из материальной точки или физического тела, вращающегося относительно неподвижного центра.
 Ротатор в квантовой механике — ротатор, характеризующийся дискретными значениями квадрата орбитального момента количества движения.
В Интернете:
 Ротатор баннеров или изображений — это скрипт, позволяющий показывать несколько баннеров на одном месте в случайном порядке